Анадия (; []) — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Авейру. Находится в составе крупной городской агломерации Большое Авейру. По старому административному делению входил в провинцию Бейра-Литорал. Входит в экономико-статистический субрегион Байшу-Воуга, который входит в Центральный регион. Численность населения — 3,0 тыс. жителей (город), 31,7 тыс. жителей (муниципалитет). Занимает площадь 216,60 км².

Покровителем города считается Сан-Паиу.

Расположение 
Город расположен в 29 км на юго-восток от административного центра округа города Авейру.

Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитет Агеда
 на востоке — муниципалитет Мортагуа
 на юге — муниципалитеты Меальяда, Кантаньеде
 на западе — муниципалитет Кантаньеде
 на северо-западе — муниципалитет Оливейра-ду-Байру

История 
Город основан в 1514 году.

Население

Состав муниципалитета 
В муниципалитет входят следующие районы:
 Агин
 Аморейра-да-Гандара
 Анкаш
 Аркуш
 Авеланш-де-Каминью
 Авеланш-де-Сима
 Могофореш
 Мойта
 Паредеш-ду-Байру
 Сангальюш
 Сан-Лоренсу-ду-Байру
 Таменгуш
 Вила-Нова-де-Монсарруш
 Виларинью-ду-Байру
 Ойш-ду-Байру

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты округа Авейру
Города Португалии